Chaplin (film), een biografische dramafilm over Charlie Chaplin uit 1992 onder regie van Richard Attenborough
 Chaplin (musical, 2006), een musical over Charlie Chaplin

Personen
Charlie Chaplin, een Engelse artiest, acteur, regisseur, componist en komiek
Alexander Chaplin, een Amerikaans acteur
Ben Chaplin,  een Brits acteur
Blondie Chaplin, een Zuid-Afrikaans muzikant
Charles Chaplin (kunstschilder), een Frans kunstschilder en graficus
Geraldine Chaplin, een Amerikaans actrice
Oona Chaplin, een Spaanse actrice
Sydney Earle Chaplin,  een Amerikaans acteur
Tom Chaplin, een Britse zanger en songwriter

Zie ook 
Charlie Chaplin (doorverwijspagina)